Eine Reihe von Porträts von habsburgischen Erzherzoginnen schufen jeweils der  
 Maler der Erzherzoginnenportraits (Renaissancemaler), eventuell Arcimboldo, um 1563
 Meister der Erzherzoginnen, um 1765